EMAD, el término puede hacer referencia a:

 EMAD, o Estado Mayor de la Defensa, órgano superior de las Fuerzas Armadas Españolas.
EMAD, (1949) Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu, institución teatral uruguaya.
 EMAD, (2011) Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu, denominación dada en 2011 a la institución teatral uruguaya fundada en 1949.

 EMAD, (1965) Escuela Metropolitana de Arte Dramático, instituto teatral argentino.